Unter Selbstbewertung versteht man:

 in der Kognitionspsychologie die Tatsache, dass Menschen ihr eigenes Verhalten und Handeln nach eigenen Kriterien, Werten und sozialen Normen bewerten können und sich somit auch selbst steuern können.

 Selbstevaluation

 Online Self Assessments, bei der Studienberatung genutztes Instrument zur Selbstbewertung bezüglich Studienwahl

 in der Wirtschaft: ein Verfahren, das von der European Foundation for Quality Management im Qualitätsmanagement zur Bewertung der Kriterien innerhalb des EFQM-Modell für Business Excellence eingeführt wurde. Es bewertet nach dem RADAR-Konzept sowohl die Prozesse und Vorgehensweisen als auch die Ergebnisse des Unternehmens. RADAR steht hierbei für Results, Approach, Deployment, Assessment and Review. Es werden also immer alle Perspektiven beleuchtet: ist ein Verfahren in sich schlüssig, wird es flächendeckend angewendet, wird es regelmäßig überprüft und nötigenfalls verbessert und führt es zu den geplanten Ergebnissen?

Wertvorstellung